Юрьель:

 Юрьель — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье.
 Юрьель — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Монлюсон.